Norfolk, angol megye
Norfolk megye (Massachusetts), Egyesült Államok
Norfolk megye (Ontario), Kanada
Norfolk megye (Virginia) (megszűnt)
Norfolk, megyei szintű város Virginiában
 "Régi" Norfolk megye (Massachusetts kolónia) (kihalt)